Соревнования по конькобежному спорту среди женщин в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 24 февраля на Олимпийском Овале Каннына. В соревновании выступили 24 спортсменки из 16 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. Начало соревнований было намечено на 20:00 по местному времени (UTC+9). Соревнования в масс-старте дебютировали в программе Олимпийских игр.

Медалисты

Результаты 
Во время соревнований спортсменкам необходимо было преодолеть 16 кругов с тремя промежуточными финишами. За первое место на промежуточном финише конькобежка получала 5 очков, за второе — 3 и за третье — 1. Полученные очки влияют на распределение мест, начиная с 4-го. Призёрами Игр становятся три спортсменки, первыми пересекшие финишную линию.

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)